ePrix Monako 2015 (oryg. Formula E Monaco ePrix 2015) – siódma runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 9 maja 2015 roku na ulicznym torze w Monte Carlo.

Lista startowa

Wyniki

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w Formule E
2015 w Monako
Sport w Monako